Sachsenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Sachsenbach, deutscher Name von Miechowice (Brześć Kujawski), Ort in der Gmina Brześć Kujawski, Powiat Brześć Kujawski, Woiwodschaft  Kujawien-Pommern, Polen
 Gut Sachsenbach, deutscher Name von Miechowice Nowe, Ort in der Gmina Brześć Kujawski, Powiat Brześć Kujawski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Sachsenbach, deutscher Name von Spătac, ungarisch Szászpatak, Katastralgemeinde der Stadt Blaj, Kreis Alba, Siebenbürgen, Rumänien

Gewässer:
 Sachsenbach (Aisch), rechter Zufluss der Aisch an der Klobenmühle, Gemeinde Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Sachsbach
 Sachsengraben
 Sassenbach